Roberto Checchin – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano
 Stefano Checchin – ex ciclista su strada italiano